В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Queensland Open 1982, який проходив в рамках Туру WTA 1982, Венді Тернбулл здобула титул, у фіналі перемігши Пем Шрайвер 6-3, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Трейсі Остін (чвертьфінал)
  Пем Шрайвер (фінал)
  Венді Тернбулл (Переможниця)
  Гана Мандлікова (чвертьфінал)
  Барбара Поттер (3-тє коло)
  Міма Яушовець (3-тє коло)
  Андреа Леанд (2-ге коло)
  Розалін Нідеффер (півфінал)

 Івонн Гулагонг (1-ше коло)
 Клаудія Коде-Кільш (2-ге коло)
 Івонн Вермак (2-ге коло)
 Гелена Сукова (2-ге коло)
 Джо Дьюрі (2-ге коло)
 Лесті Аллен (2-ге коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Brisbane International